

Cabeças de chave

  Roger Federer (Campeão)</li>
  Andy Roddick (Quartas de final)</li>
  Carlos Moyà (Terceira rodada)</li>
  Lleyton Hewitt (Final)</li>
  Tim Henman (Semi final)</li>
  Andre Agassi (Quartas de final)</li>
  Juan Carlos Ferrero (Segunda rodada)</li>
  David Nalbandian (Segunda rodada)</li>
  Gastón Gaudio (Segunda rodada)</li>
  Nicolás Massú (Segunda rodada)</li>
  Rainer Schüttler (Primeira rodada)</li>
  Sébastien Grosjean (Segunda rodada)</li>
  Marat Safin (Primeira rodada)</li>
  Fernando González (Primeira rodada)</li>
  Paradorn Srichaphan (Terceira rodada)</li>
  Andrei Pavel (Quarta rodada)</li>

  Juan Ignacio Chela (Primeira rodada)
  Tommy Robredo (Quarta rodada)
  Nicolas Kiefer (Quarta rodada)
  Gustavo Kuerten (Primeira rodada)
  Taylor Dent (Segunda rodada)
  Dominik Hrbatý (Quartas de final)
  Vincent Spadea (Segunda rodada)
  Ivan Ljubičić (Primeira rodada)
  Jiří Novák (Terceira rodada)
  Mardy Fish (Segunda rodada)
  Mario Ančić (Primeira rodada)
  Joachim Johansson (Semi final)
  Guillermo Cañas (Terceira rodada)
  Feliciano López (Terceira rodada)
  Fabrice Santoro (Terceira rodada)
  Jonas Björkman (Primeira rodada)

Glossário

 Q = Qualifier
 WC = Wild Card
 LL = Lucky Loser

 ALT = Alternate
 SE = Special Exempt
 PR = Protected Ranking

 w/o = Walkover
 r = Retired
 d = Defaulted

Cruzamentos

Fase Final

Primeira Fase

Chave 1

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Chave 2

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

 US Open 2004 na atpworldtour.com

S
US Open - Simples masculino